Rákóczi – famiglia principesca ungherese

Persone 
 Francesco II Rákóczi – militare, condottiero e patriota ungherese
 Giorgio I Rákóczi – principe di Transilvania
 Giorgio II Rákóczi – principe di Transilvania

Altro 
 Guerra d'indipendenza di Rákóczi – tentativo indipendenstista contro il governo degli Asburgo sull'Ungheria
 Ponte Rákóczi – ponte sul Danubio che collega Buda e Pest